Staatkunde
 Politieke unie, het samengaan van twee of meerdere landen tot een staatkundige eenheid, waarbij meestal de facto of de jure de zelfstandigheid van die landen wordt gewaarborgd
Voorbeelden zijn:
Unie van Utrecht (1579), verdrag voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dat vanaf 1579 gold
Unie (China), een bestuurlijke divisie van China
Personele unie, een constructie waarbij twee of meer staten hetzelfde staatshoofd hebben maar voor het overige bestuur zelfstandig zijn
tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de benaming voor de Noordelijken
UNIE, een politiek kartel van Belgicistische partijen
een voormalig waterschap bij Beerta dat is opgegaan in de Buitenlanden
 Organisaties
De Unie (vakbond), een Nederlandse vakbond
Nederlandsche Unie, een politieke beweging ten tijde van de Duitse bezetting van Nederland
De Unie (Italië), een centrumlinkse verkiezingsalliantie in Italië
Loge L'Union Provinciale, de oudste vrijmetselaarsloge van Noord-Nederland
Unie van Vrijwilligers, een Nederlandse vrijwilligerskoepelorganisatie
Wiskunde
Vereniging (verzamelingenleer) of unie, in de wiskundige verzamelingenleer: alle elementen van beide samenstellende delen

Zie ook 
 waterschap Buitenlanden, waarvan een van de voorgangers het waterschap Unie was
 De Unie (doorverwijspagina)
 Unionisme (doorverwijspagina)